Тітібу (Сайтама)
Повіт Тітібу
Хіґасі-Тітібу